Гитлеровцами (т.е. сторонниками Гитлера) могут называться:
 Солдаты вермахта и люфтваффе
 Члены НСДАП
 Неонацисты